Очкин — фамилия. 

Известные носители:

 
 Очкин, Амплий Николаевич (1791—1865) — русский писатель.

Очкина 

 Очкина, Прасковья Павловна (1841—1891) — русская актриса и писательница.

Примечания